

Найлс — місто, штат Мічиган
 Найлс — місто, штат Нью-Йорк
 Найлс — місто, штат Огайо
 Найлс — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Ніл (значення)